Лорг () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, кантон Видобан.

Площадь коммуны — 64,37 км², население — 8550 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 9047 человек (2012), плотность населения — 141,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 9004 человека, а в 2012 году — 9047 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 5400 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 3560 были экономически активными, 1840 — неактивными (показатель активности 65,9 %, в 1999 году — 60,9 %). Из 3560 активных трудоспособных жителей работали 3028 человек (1621 мужчина и 1407 женщин), 532 числились безработными (257 мужчин и 275 женщин). Среди 1840 трудоспособных неактивных граждан 446 были учениками либо студентами, 818 — пенсионерами, а ещё 576 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 3955 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 9126,5 человека. При этом медиана доходов составила 18 214 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Лорг